Rania ist:
 ein arabischer Vorname

Personen:
 Rania von Jordanien (* 1970), jordanische Königin
 Rania Zeriri (* 1986), niederländische Popsängerin

Siehe auch:
 RaNia, eine südkoreanische Girlgroup
 Ranja Bonalana
 Ranya